Sanbanqiao bezeichnet:

 Sanbanqiao (Lianhua) (三板桥乡), Gemeinde im Kreis Lianhua in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Sanbanqiao (Qixingguan) (三板桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qixingguan in der chinesischen Provinz Guizhou